Баранецкий () — польская и еврейская фамилия.

 Баранецкий, Адриан (1828—1891) — польский врач и общественный деятель.
 Баранецкий, Марек (род. 1954) — польский писатель и журналист, фантаст.
 Баранецкий, Мариан (1848—1895) — польский математик.
 Баранецкий, Осип Васильевич (1843—1905) — ботаник, профессор ботаники в Киевском университете.
 Баранецкий, Руслан Фёдорович (род. 1971) — генерал-майор, первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины.